Louisbourg steht für

Kanada
 Louisbourg (Nova Scotia), 
 Festung Louisbourg, 

Vereinigte Staaten
 Louisburg (North Carolina),
 Louisburg (Kansas),
 Louisburg (Minnesota),
 Louisburg (Missouri)
Siehe auch:
 Louisburg
 Louisburgh
Ludwigsburg (Begriffsklärung)